Sifontes peut désigner :

Toponymes

Sifontes : l'une des 11 municipalité de l'État de Bolívar ;
 Sección capital Sifontes : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Sifontes dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme